Провале могу бити:
 , множина провале

или:
 Провале (Верона), насеље у Италији, у округу Верона

Види још 
 Провала (вишезначна одредница)